Capris steht für:
 The Capris, eine US-amerikanische Doo-Wop-Gruppe

Personen:
 Andreas Anton von Capris (1716–1776), bayerischer Generalmajor

Siehe auch:
 Capri (Begriffsklärung)